Змагання зі стрільби з лука в командній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року проходили з 5 по 7 серпня на Самбодромі. У змаганнях взяли участь 36 спортсменок (12 команд по 3). Як і інших три дисципліни, жіноча командна першість пройшла в класичному різновиді лука, за правилами Світової федерації стрільби з лука, з відстані 70 метрів від мішені. Змагання розпочались з туру за місце, у якому кожна учасниця вистрілювала 72 стріли (це той самий раунд, що й в індивідуальній першості). На основі результатів цього раунду команди розмістились в сітці турніру на вибування. Із них чотири перші команди потрапили одразу до другого раунду (чвертьфіналу). У кожному матчі команди вистрілили по 24 стріли (8 стріл на лучницю). Виграла команда з більшим сумарним результатом. Якщо рахунок був рівний, то проводився тай-брейк, у якому кожна учасниця команди використовувала по стрілі. Якщо й він завершувався внічию, то проводився ще один такий самий тай-брейк. Якщо й другий тай-брейк не виявляв переможниць, то вигравала та команда, чия стріла була ближчою до центру мішені під час цих двох тай-брейків.

Призери

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3).

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Тур за місце — 216 стріл (3 учасниці по 72 стріли).

Матчі — 24 стріли.

Результати

Тур за місця

Турнірна сітка

Примітки 

Стрільба з лука на літніх Олімпійських іграх 2016